Deux régiments d'infanterie du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d'Auxerrois » :
 Le régiment d'Auxerrois (1692-1749)
 Le régiment d'Auxerrois, renommé le  «  d’infanterie de ligne » 

Homonymie d'unités militaires